Cave Springs (Arkansas) ;
 Cave Spring (Géorgie) ;
 Cave Springs (Kansas) ;
 Cave Spring (Oklahoma) ;
 Cave Spring (Virginie) ;

Homonymie de localités aux États-Unis